Turfmarkt (Den Haag), een straat in Den Haag
Turfmarkt (Gouda), een gracht in Gouda
Turfmarkt (Haarlem), een straat in Haarlem
Turfmarkt (Leeuwarden), een straat in Leeuwarden
Turfmarkt (Leiden), een straat in Leiden
Turfmarkt (Zwolle), een straat in Zwolle
Oude Turfmarkt, een straat in Amsterdam
Brabantse Turfmarkt, een gracht in Delft